Андре́й Миха́йлович Миха́йлов:
 Михайлов, Андрей Михайлович (1914—1954) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Михайлов, Андрей Михайлович (род. 1982) — украинский футболист, вратарь